Shreepur peut faire référence à :
 Shreepur, une ville du district de Mahottari au Népal ;
 Shreepur, une ville du district de Sarlahi au Népal.